Зайчу́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Зайчук Борис Олександрович (1949) — український педагог, політолог, економіст, дипломат.
 Зайчук Валентин Олександрович (1949) — український державний і освітній діяч. Брат-близнюк Зайчука Бориса Олександровича.
 Зайчук Владислав Леонідович (1980) — український футболіст.
 Зайчук Володимир Гнатович (1921–1996) — український правник і державний діяч.
 Ростислав Зайчук — науковець і військовий медик (хірург), генерал медичної служби США, професор Чиказького університету.
 Зайчук Олександр Дмитрович  —  полковник, український військовий, викладач кафедри ВП НУВГП, учасник Революції Гідності та Антитерористичної операції.
Українські прізвища
Прізвища на -ук